Personen
 Candy Dulfer (1969), Nederlandse saxofoniste
 Hans Dulfer (1940), Nederlands saxofonist
 Kelly Dulfer (1994), Nederlandse handbalster